Knud Christensen kan henvise til

 Knud Christensen (bankdirektør) (1947-2008) – dansk erhvervsleder og bankdirektør
 Knud Christensen (LO-formand) (1927-1995) – dansk fagforeningsleder
 Knud Christensen (landskabsarkitekt) (?) –
 Knud Christensen (modstandsmand) (født 1925) – dansk modstandsmand under Anden Verdenskrig
 Knud Erik Christensen (født 1927) – dansk billedhugger
 Knud Peter Buckhorn Christensen (1916-1987) – dansk købmand i Hvidstengruppen
 Knud Christensen (født 1949) – dansk sanger, musiker og komponist, kendt under kunstnernavnet Sebastian